Le coenenchyme est, chez les coraux mous, les tissus organiques communs aux polypes d’une même colonie.

Notes et références

Voir aussi 

 Anatomie des coraux mous
 Corail

Anatomie des coraux